Rumänien är uppdelat i 41 län (județe) som vart och ett leds av en landshövding som utses av regeringen. Huvudstaden Bukarest (municipiul București) tillhör inget län utan utgör en separat enhet med likvärdig administrativ status som landets län. Landet har knappt 20 miljoner invånare

¹De flesta av länet Ilfovs administrativa funktioner styrs från Bukarest, men vissa myndigheter är utplacerade i Buftea och Otopeni.

Se även
 Galleri över länsvapen i Rumänien

Referenser

Noter